William Knollys (1er comte de Banbury) (1544–1632), personnalité anglaise de la Cour de la reine Elisabeth et du roi James,  de Banbury
 William Knollys (mort 1664) député pour Oxfordshire 1663–64
 William Knollys (1694-1740), homme politique anglais, député pour Banbury de 1733 à 1740
 William Thomas Knollys (1797–1883), général de l'armée britannique qui a atteint de hautes fonctions dans les années 1860

Voir aussi 
 famille Knollys